Опал может означать:
 Опал — минерал, широко используемый в ювелирном деле.
 Опал — город, расположенный в округе Линкольн (штат Вайоминг, США).
 Опал — современный польский лёгкий плавающий многоцелевой бронетранспортёр.
 "Опал"  — марка болгарских сигарет.

См. также 
 Опаловый гейзер
 OPAL